Brouwerij 't Hert is een verdwenen brouwerij in het stadsdeel Blerick in de gemeente Venlo.

Verwijzing naar de heraldiek 

Hoewel Blerick nooit een aparte vlag heeft gekend, als onderdeel van de toenmalige gemeente Maasbree (in 1940 is Blerick bij Venlo gevoegd), heeft elk stadsdeel van de huidige gemeente Venlo een eigen vlag. Op de Blerickse vlag prijkt een zwart afgebeeld vliegend hert in een wit wapen. Als zodanig staat het hert symbool voor het huidige stadsdeel Blerick. Blerick heeft nooit een eigen wapen gekend, maar had als kern van de toenmalige gemeente Maasbree min of meer toch een wapen. Op dit Wapen van Maasbree prijken zowel een vliegend hert als een springend hert.

Historie 
De brouwerij annex café zou zijn ontstaan in 1867, toen Gerard Hillen een rosmolen aan de Maasbreestraat in Blerick kocht. Erg lang heeft hij de brouwerij niet mogen bestieren, aangezien hij in 1881 overleed. Daarna werd de brouwerij voortgezet door zijn weduwe Maria Catharina Hubertina Schreuders en hun zoon Willem Albert Hillen.

In 1884 kreeg een van de bieren uit deze brouwerij een prijs van de Commissie uit den Volksbond tot bevordering van het gebruik van inlandsche bieren met een laag alcoholgehalte. De brouwerij werd in 1895 verkocht aan een andere inwoner van Blerick, wiens moeder destijds eigenaresse was van de brouwerij Limburg uit Wanssum. Deze eigenaar zag zich in 1916 genoodzaakt om in november van dat jaar de bierprijs te verhogen. Een maand later adverteerde hij nog voor bockbier, maar een half jaar later stopte hij met brouwen en verkocht hij zijn herenhuis met bijgebouwen.

Hoepel
Economie in Venlo
Cultuur in Venlo